XJQ – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria Automated Reporting Station di Jonquière (Québec), Canada